Eutaw ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eutaw, im Greene County, Alabama, Sitz der Countyverwaltung
 Eutaw (Mississippi), im Bolivar County
 Eutaw (North Carolina), im Cumberland County
 Eutaw Forest, im Charles County, Maryland
 Eutaw Landing, im Bolivar County, Mississippi
 Eutaw Springs, im Orangeburg County, South Carolina

Sonstiges:
 Eutaw Creek, Fließgewässer im Orangeburg County, South Carolina
 Eutaw Oil Pool, Ölfeld im Jasper County, Mississippi
 Eutaw-Masonite Oil Pool, Ölfeld im Jasper County, Mississippi